Бодрая:

 «Бодрая» — конная галера Балтийского флота Российской империи 1727 года постройки.
 «Бодрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1739 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Бодрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1749 года постройки, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.
 «Бодрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1756 года постройки, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.
 «Бодрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1773 года постройки.
 «Бодрая» — галера Балтийского флота Российской империи 1796 года постройки.

См. также